Serravalle puede referirse a:
 Serravalle, uno de los castelli de San Marino.
 Serravalle a Po, localidad y comuna de la provincia de Mantua, región de Lombardía, Italia.
 Serravalle di Chienti, localidad y comuna de la provincia de Macerata, región de las Marcas, Italia.
 Serravalle Langhe, localidad y comuna de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia.
 Serravalle Pistoiese, localidad de la provincia de Pistoia, región de Toscana, Italia.
 Serravalle Scrivia, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia.
 Serravalle Sesia, localidad y comuna de la provincia de Vercelli, región de Piamonte, Italia.